Rudolf Gundlach (ur. 1850, zm. 1922) – duchowny ewangelicki
 Rudolf Gundlach (ur. 1892, zm. 1957) – major broni pancernych, inżynier